Frohwein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Frohwein (1887–1956), deutscher Diplomat
 Heiner Frohwein, deutscher Handballtrainer, Landesmeister und Europapokalsieger
 Henny Frohwein (1924–2012), niederländischer Jazzmusiker
 Willi Frohwein (1923–2009), deutscher Antifaschist und ein Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Frowein